Die Island Games 2013 waren die 15. Auflage der Spiele. Sie fanden vom 13. bis zum 19. Juli 2013 auf den Bermudas und damit erstmals außerhalb Europas statt.

Sportarten 
 Leichtathletik
 Badminton
 Basketball
 Beachvolleyball
 Radsport
 Fußball
 Golf
 Segeln
 Sportschießen
 Squash
 Schwimmsport
 Tennis
 Triathlon
 Volleyball
 Windsurfen

Programm

Medaillenspiegel 

Abschließender Medaillenspiegel von der offiziellen Homepage der Spiele.

Weblinks 
 Website

Einzelnachweise 

2013
Sportveranstaltung in Bermuda
Multisportveranstaltung 2013